Brigada Lautaro puede referirse a:

 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro", unidad de élite del Ejército de Chile.
Brigada Lautaro, unidad de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile (1974-1977).